Ra of

Woorden en namen
Ra (god), zonnegod uit de Egyptische mythologie.
Ra (papyrusboot), Ra I en Ra II, de twee oceeaanvarende papyrusboten van Thor Heyerdahl.
Ra (zeil), dwarshout bovenaan een zeil.
Ra (Arabische letter) (Rāʾ, Ra, Reh of راء), de tiende letter van het Arabische alfabet.
Ra (kana), een Japans schriftteken, zie Kana (Japans).
Ra (Fiji), een provincie in Fiji.
Ra Kyung-min, een badmintonster, in 1999 wereldkampioen in het gemixt dubbel met haar echtgenoot Kim Dong-moon.
Ra (Stargate), fictief figuur uit de Stargate-televisieserie.
Winged Dragon of Ra (Rā no Yoku Shin Ryū), een van de drie Egyptische Godmonsters uit de animeserie Yu-Gi-Oh.
 Ra (album), album van de band Eloy

Afkortingen en codes
Radium (Ra), een scheikundig element, een aardalkalimetaal met atoomnummer 88.
Registeraccountant (RA), een accountant die staat ingeschreven in het accountantsregister van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
Reumatoïde artritis (ra of RA), een ontsteking van het synovium in gewrichten.
Kleurweergave-index (Ra), een maat voor de afwijking in kleurwaarneming tussen een lichtbron en een standaardlichtbron.
Rijksarchief (Nederland) (RA), de afkorting kan verwijzen naar elk van de voormalige rijksarchieven in de Nederlandse provincies.
Rijksarchief (België) (RA), de afkorting kan verwijzen naar elk van de rijksarchieven in de Belgische provincies.
Rowan Afdeling (RA), een naam voor bepaalde afdelingen van Scouting Nederland, zie Rowans.
Relatieve aanwezigheid (RA), een getal dat aangeeft welke fractie een bepaalde isotoop uitmaakt van de totale massa van dat element op aarde.
Regular Army (RA), staand leger, een leger dat ook in vredestijd in stand wordt gehouden.
rechtsaf (ra of RA)
rechterarm (RA), een standaardaanduiding voor het plaatsen van een elektrode bij het maken van een afleiding in een elektrocardiogram.
Radiohoogtemeter (Engels: Radar altimeter, RA), een instrument in vliegtuigen.
Radioactiviteit

Zie ook
Ra en Isis
Amon-Ra
Sun Ra
Rara